Jijeong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jijeong-myeon, Wonju, socken i Wonju, Gangwon, 
 Jijeong-myeon, Uiryeong-gun, socken i Uiryeong-gun, Södra Gyeongsang,